Bretanha (nome) - muito usado como sinônimo político para Reino Unido

Bretanha - região administrativa francesa

Ducado da Bretanha - estado independente entre 841 e 1532

Bretagne (Indre) - comuna francesa na região administrativa do Centro

Bretanha (Ponta Delgada) - antiga freguesia no concelho de Ponta Delgada, Portugal, actualmente repartida pelas freguesias de:
 Ajuda da Bretanha
 Pilar da Bretanha

Desambiguação
Desambiguações de topônimos